Edwin Mills (1878–1946) kétszeres olimpiai bajnok brit kötélhúzó
Edwin Mills (1928) amerikai közgazdász
Edwin Mills amerikai színész (Return to the Planet of the Apes)